Johantjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Anders-Johantjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Johantjärnarna (Laxsjö socken, Jämtland, 708594-143035), sjö i Krokoms kommun, 
Johantjärnarna (Laxsjö socken, Jämtland, 708614-143053), sjö i Krokoms kommun,  (6,22 ha)
Johantjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn